Sackler kan avse:

 Isaac Sackler (1874–1945) och Sophie Sackler
 Arthur Sackler, amerikansk läkare och företagare
 Elizabeth Sackler (född 1983), amerikansk historiker, dotter till Arthur Sackler
 Mortimer Sackler, amerikansk företagare, bror till Arthur Sackler
 Mortimer Sackler, amerikansk företagare, son till Mortimer Sackler
 Raymond Sackler, amerikansk företagare, bror till Arthur Sackler, gift med Beverly Sackler (1923 eller 1924–2019)
 Richard Sackler, amerikansk företagare, son till Raymond Sackler 
David Sackler, son till Richard Sackler
 Jonathan Sackler, (född 154 eller 1955) son till Raymond Sackler
 Madeleine Sackler (född 1983), amerikansk dokumentärfilmare, dotter till Jonathan Sackler
---
 Howard Sackler (1929–1982), amerikansk dramaförfattare